Hammarlund est le nom de plusieurs personnalités suédoises :
Carl-Gunnar Hammarlund (1921-2006), pilote de rallye automobile et animateur de radio.
Pauline Hammarlund (1994-), footballeuse.